Хильберсдорф:

 Хильберсдорф — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Хильберсдорф — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.